Beseda mesto (it. città) je častni naslov za nekatere italijanske občine, ki je podeljen z zakonom državnega predsednika; mesta imajo pravico do grba, ki ga določi Ministrski svet. V modernem pomenu besede, se tudi v Italiji imenujejo mesta (città) večja bivalna središča.

Mesto kot častni naslov 
Prvotno so imele pravico do tega naslova občine, 

 ki so se odlikovale po zgodovinski važnosti /bile zgodovinsko pomembne,
 ki so imele dobro urejeno socialno/družbeno infrastrukturo (predvsem socialno skrbstvo in šolstvo) in 
 ki so štele najmanj 10 tisoč prebivalcev. 

Ti trije pogoji so bili kmalu dosegljivi večini italijanskih mest in tako je nekdaj častni naslov postal čisto vsakdanji naziv. Danes je poseg državnega predsednika le formalnost. Tudi oblika izražanja, ki je poudarjala naslov (na primer Città di Roma namesto enostavno Roma), ni več v rabi.

Seveda je veliko italijanskih mest, ki ima sicer vso pravico do naslova, za današnje pojme le malo večje naselje, saj se je večkrat zgodilo, da je prvotno število 10 tisoč prebivalcev s časom hudo upadlo. Istočasno je tudi njihova slavna preteklost tonila v pozabo, medtem ko so rasla nova ogromna mesta, ki so svojo zgodovino še pisala. Skratka, čeprav se uradni pomen besede città ni spremenil, ga velika večina ljudi ne pozna.

Mesto kot bivalno središče 

Kot večina modernih jezikov, je tudi italijanščina sprejela sledečo definicijo besede mesto (città): veliko naselje, kjer so stavbe postavljene po določenem načrtu tako, da ustvarjajo dobro prehodne ceste z utrjenim voziščem, v katerih je urejena javna služba in je poskrbljeno za možnost skupnega življenja. V tem smislu se danes v Italiji običajno za smatrajo mesta spodaj navedena bivalna središča, kar pa ne pomeni, da se množica manjših bivalnih središč ne sme imenovati città.

Seznam večjih in drugih pomembnejših (širše znanih) italijanskih mest (z več kot okoli 20.000 prebivalci; * več kot 100.000, ** več kot 200.000; *** več kot 500.000 prebivalcev; ****milijonsko mesto)

Glej tudi 
italijanske občine
Seznam mest v Italiji (razširjen)

Geografija Italije